Halmesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halmesaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 26,58), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 28,85), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 29,11), 
 Halmesaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Halmesaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Halmesaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Halmesaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,86, long 26,78), 
 Halmesaari (ö i Pihtipudas, Alvajärvi), 
 Halmesaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,66, long 27,64), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,84, long 29,42), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,68), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 29,36), 
 Halmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 27,37), 
 Halmesaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele), 

Robotskapade Finlandförgreningar